Кубок Греції з футболу 2003—2004 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Греції. Титул здобув Панатінаїкос.

Календар

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 вересня/10 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 вересня/29 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 вересня/1 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 вересня/8 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 вересня/1 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 вересня/29 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 вересня/10 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 вересня/29 жовтня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/8 жовтня 2003

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3 грудня 2003/28 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 грудня 2003/14 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 грудня 2003/21 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/21 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 січня 2004

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 лютого/3 березня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 лютого/17 березня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 лютого/3 березня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/17 березня 2004

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 березня/7 квітня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/21 квітня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Греції на rsssf  

2003–2004
Греція
Греція
2003 у грецькому спорті
2004 у грецькому спорті